Luis Aguirre puede referirse a:

 Luis Ricardo Aguirre, nombre verdadero del cantante argentino Ricky Maravilla.
 Luis Aguirre Benavides, político mexicano.
 Luis Aguirre Colón, director de orquesta español.
 Luis Aguirre Ford, actor y director ecuatoriano.
 Luis Aguirre Pinto, músico popular y folclorista chileno.
 Luis Aguirre Prado, escritor y periodista español.